Seznam armad z zaporedno številko 38.

Seznam 
 38. armada (Japonski imperij)
 38. armada (Kitajska)
 38. armada (ZSSR)

Glej tudi